Села:
 Гуменники — Житомирська область, Житомирський район
 Гуменники — Рівненська область, Рівненський район